Eduard Platner ist der Name von
* Eduard Platner (Rechtswissenschaftler) (1786–1860), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Eduard Platner (Politiker) (1894–1980), deutscher Politiker